Das Mallorca Open 2017 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Santa Ponça. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 19. bis 25. Juni 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mallorca Open 2017 fand vom 18. bis 19. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Calvià